William S. Burroughs (1914–1997) amerikai író
 William S. Burroughs (1947–1981) amerikai író, az előbbinek a fia